Велум ( — парус) — в иконописи ткань (обычно красного цвета), перекинутая в виде полога между двумя архитектурными сооружениями. В некоторых иконах («Рождество Богородицы», «Введение во храм Пресвятой Богородицы», «Благовещение Пресвятой Богородицы», «Сретение» и др.) символизирует собой преобразовательную связь между Ветхим и Новым Заветами, а также то что действие разворачивается вдали от глаз, тайно или в помещении.

Иконография велума восходит к античности, он является отголоском театральных декораций.

Часто велум обозначает, что действие происходит внутри изображённого здания.

Литература 
 Е. В. Гладышева, Л. В. Нерсесян. «Словарь-указатель имен и понятий по древнерусскому искусству»
 

Элементы православной иконографии